Cassandra's Dream (film) - een film van Woody Allen
 Cassandra's Dream (muziek) - de muziek voor deze film